Nicoara

 Angelica Nicoara (* 1973), rumänische Schauspielerin
 Diodor Nicoara (* 1942), rumänischer Dirigent und Politiker 
 Marin Nicoară (* 1983), moldaviascher Gitarrist 
 Marius Nicoara (* 1958),  rumänischer Geschäftsmann und Politiker 
 Viorel Nicoară (* 1987), rumänischer Fußballspieler